Manto (filla de Tirèsias), endevina, filla de Tirèsias.
 Manto (esposa de Tiberí), endevina itàlica, muller del rei Tiberí i mare d'Ocnus.